Ириней Константинов е български актьор.

Биография 
Роден е на 23 март 1949 г. в София.

Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1972 г. със специалност актьорско майсторство за драматичен театър в класа на проф. Гриша Островски.

След това започва да играе на сцената на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ Варна (1972-1976). Оттам нататък работи в Театър „Сълза и смях“ (1976-1984), а от 1984 г. до днес играе в Театър „София“.

Награди и отличия 
 Награда за актьорско майсторство (Варна, 1975).
 II награда на преглед (Търговище).

Театрални роли 
 „Мизантроп“ (Молиер) – Филинг
 „Идиот“ (Фьодор Достоевски) – княз Мишкин
 „Полет над кукувиче гнездо“ (Кен Киси) – Били
 „Много шум за нищо“ (Уилям Шекспир) – Клавдио

Телевизионен театър 
 „Обратно към небето“ (1989) (от Цветана Нинова по мотиви от романа „Южна поща“ на Антоан дьо Сент Екзюпери, реж. Павел Павлов) – Антоан, пилот
 „Под тревожните върхове“ (1986) (Драгомир Асенов)
 „Самодива“ (1986) (П.Ю. Тодоров)
 „Незабравими дни“ (1985) (Лозан Стрелков), 2 части
 „Нощта на славеите“ (1985) (В. Ежов)
 „Владетелят на света“ (1985) (Александър Беляев)
 „Егмонт“ (1984) (Гьоте)
 „Кандидати за славата“ (1983) (Иван Вазов)
 „Изубеното писмо“ (1981) (Йон Лука Караджале)
 „Хайдушки копнения“ (1980) (Пейо Яворов)
 „Женски игри“ (1980) (Кшищоф Зануси и Едвар Жебровски)
 „Идеалният мъж“ (1980) (Оскар Уайлд)
 „Ернани“ (1979) (Виктор Юго)
 „Изпити“ (1979) (Драгомир Асенов)
 „Третото поколение“ (1978) (Николай Мирошниченко)
 „Дона Росита“ (Федерико Гарсия Лорка) – годеникът
 „Балдуин Фландърски“ (1977) (Радко Радков) – Калоян

Филмография

Външни препратки 
 Ириней Константинов на сайта bgmovies.info
  
  Ириней Константинов в КиноПоиск
  Ириней Константинов в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Носители на орден „Стара планина“
Почетни граждани на София
Родени в София